Gary hace referencia a:

Personas 

Nombre de pila
 Gary Lineker, (1960) exfutbolista inglés;
 Gary Sinise, (1955) actor y filántropo estadounidense; 
 Gary Cooper, (1961) actor estadounidense;
 Gary Jennings, (1999) escritor estadounidense;
 Gary Oldman, actor británico;
 Gary Helms, luchador estadounidense de kickboxing;
 Gary, (2001) cantante de Córdoba, Argentina;
 Gary Oak, personaje de la saga Pokémon;
 Gary caracol, mascota de Bob Esponja;
 Gary Medel, futbolista chileno.

Apellido
 Romain Gary, 1914 - 1980, escritor y diplomático francés.

Lugares 
Estados Unidos
 Gary (Dakota del Sur);
 Gary (Indiana), principalmente conocida por ser el lugar de nacimiento de Michael Jackson;
 Gary (Minnesota);
 Gary (Virginia Occidental).
Irán
 Gary (Irán), en la provincia de Sistán y Baluchistán.